Ndongo bezeichnet:

 Königreich Ndongo, ein historisches Königreich an der Küste Angolas
 Ndongo (Volk), eine Bantu-Ethnie im Norden von Angola
 Ndongo (Leier), eine Schalenleier der Baganda in Uganda

Ndongo ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Ndongo Fouda (* 1990), kamerunische Fußballspielerin
 Jean-Bertin Nadonye Ndongo OFMCap (* 1965), kongolesischer Bischof
 Madeleine Ndongo Mbazoa (* 1973), kamerunische Sprinterin